Rachocin – wieś w Polsce, w województwie mazowieckim, w powiecie sierpeckim, w gminie Sierpc
 Rachocin – część wsi Unieck w Polsce, w województwie mazowieckim, w powiecie płońskim, w gminie Raciąż